Agratesi – abitanti di Agrate Brianza
Agratesi – abitanti di Agrate Conturbia